Metallica е пети студиен албум на хевиметъл групата Металика, издаден през 1991 година. Известен е повече като „Черния албум“, заради изцяло черната си обложка, на която трудно видими са единствено логото на Металика в горния ляв ъгъл и нарисувана змия в долния десен. Този албум е поредният успех на групата (както и първи с новия продуцент Боб Рок) и представлява повратна точка в стиловата насока на Металика. Въпреки основно твърдия си звук, албумът съдържа някои по-бавни творби, с множество мелодични пасажи и чисти вокали, а музиката в повечето песни е значително опростена в сравнение с предните албуми. Баладите „The Unforgiven, Nothing Else Matters“ се превръщат в тотален хит по радиостанциите и телевизионните канали. Издадени са пет сингъла, а към много от песните са заснети видеоклипове. Много от старите фенове не приемат добре този албум, но благодарение на него групата спечелва много нови фенове, които дотогава не са слушали Металика.

В албума все пак присъстват песни, напомнящи за старите творби, като „Enter Sandman“ и „Sad But True“. Текстовете като цяло са по-лични и без особена социална насоченост.

С „Черния албум“ Металика печели първата си награда Grammy за най-добър хардрок/хевиметъл албум. При награждаването барабанистът Ларс Улрих благодари публично на групата Jethro Tull, затова че не са издавали албум тази година, тъй като през 1988 Металика не успяват да спечелят заради албума на Jethro Tull.

Промоционалното турне на албума, „Nowhere Else to Roam“, трае три години и е увековечено на DVD(„A Year And a Half in the Life of Metallica“), както и в бокс-сет от три диска и две DVD-та – „Live Shit: Binge and Purge“.

Песни

Сингли 
 The Unforgiven (1991)
 Nothing Else Matters (1992)
 Wherever I My Roam (1992)
 Enter Sandman (1994)
 Sad But True (1994)

Състав 
 Джеймс Хетфийлд – вокали и китара
 Кърк Хамет – соло китара
 Ларс Улрих – барабани
 Джейсън Нюстед – бас китара

Персонал 
 Боб Рок – продуцент
 Майкъл Камен – аранжименти
 Ранди Стауб – записи
 Майк Тачи – записи

Позиция в Чарта

Албум

Сингли

Външни препратки 
 Ревю в allmusic.com

Албуми на Металика
Музикални албуми от 1991 година